«Каспер, который живёт под крышей» (, ) — мультсериал-спин-офф фильма «Каспер». Был основан на мультипликационном персонаже «Harvey Comics» Каспере.

В 1997 году сериал был номинирован на две Эмми за звуковое сопровождение. Музыка же принесла ему номинации на Энни в 1997 году и дневные Эмми в 1998 и 1999 годах.

Роли озвучивали 
 Малачи Пирсон — Каспер
 Кэт Сьюси — Кэт Харви
 Дэн Кастелланета — доктор Харви
 Джо Найпоут — Стретч
 Джо Аласки — Стинки
 Брэд Гаррет — Фэтсо (сезоны 1—2)
 Джесс Харнелл — Фэтсо (сезоны 3—4)
 Роб Полсен — Спуки
 Мириам Флинн — Поил
 Тресс Макнилл — мисс Банши
 Шерри Линн — Эмбер
 Деби Деррибери — Дженнифер
 Фрэнк Уэлкер — Призрак лошади; звуки животных
 Эйприл Уинчелл — мисс Си

Серии

Обзор

Сезон 1 (1996)

Сезон 2 (1996—1997)

Сезон 3 (1997—1998)

Сезон 4 (1998)

Выпуски на VHS и DVD 
С 1996 по 1998 год Universal Studios Home Video выпускала эпизоды из 1—3 сезонов на VHS.

В 2007—2008 годах Universal Studios Home Entertainment выпустила два сборника под названиями The Spooktacular New Adventures of Casper, Volume 1 и The Spooktacular New Adventures of Casper, Volume 2 на DVD в регионе 1. Выпуск 1 содержит первые пять эпизодов сериала, а выпуск 2 — последние пять эпизодов первого сезона.

Universal больше не планирует выпускать DVD-диски с мультсериалом.

См. также 
 История с привидениями

Примечания

Ссылки 
 Каспер, который живёт под крышей на сайте The Big Cartoon DataBase
 

Мультсериалы 1996 года
Мультсериалы США
Мультсериалы о привидениях
Каспер (привидение)
Fox Kids
Мультсериалы о детях
Фильмы ужасов о домах со сверхъестественной силой